Das Jabber University Network, kurz JUNe, ist ein lockerer Zusammenschluss von Universitäten auf Initiative der RWTH Aachen. Alle Mitglieder betreiben einen eigenen Jabber-Server. Das primäre Ziel des Netzwerks ist es, zu zeigen, wie verbreitet Jabber bereits ist und die Studierenden weiterer Universitäten zu motivieren, ebenfalls einen eigenen Jabber-Server zu betreiben. Derzeit beteiligen sich bereits 19 Universitäten und Fachhochschulen an diesem Netzwerk.

Das JUNe hat ein Wiki, welches die Grundlegenden Funktionen von Jabber erklärt, die Vorteile gegenüber anderen Instant-Messaging Diensten und die Einrichtung in verschiedenen Clients erklärt.

In dem Netzwerk werden zudem Weiterentwicklungen der Jabber-Serversoftware Openfire vorangetrieben.

Weblinks 
 Homepage und Wiki des JUNe

Universitätswesen